« LFH » peut désigner : 
 La Ligue féminine de handball (France).
 La Ligue francophone de handball, l’aile francophone de l’Union royale belge de handball (URBH).
 Le lycée français de Hambourg.
 Le lycée franco-hellénique d’Athènes.
 Le  de Tegucigalpa (Honduras).
 La , une compagnie aérienne locale allemande.

Sigle de 3 caractères